Jan I van Brosse
 Jan II van Brosse
 Jan III van Brosse
 Jan IV van Brosse